Чемпионат Монголии по футболу 2013 () проходил в мае, начале июня и августе 2013 года. Чемпионский титул защитил «Эрчим».

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Региональное распределение команд

Примечания 

2013
Спорт в Монголии в 2013 году
Монголия